Чемпионат Европы по футболу среди женщин 1995 года, или «Евро-1995», — 6-й женский чемпионат Европы по футболу, футбольный турнир для европейских стран, проводимый в период с 1993 по 1995 годы (с отборочного раунда) под эгидой УЕФА. Финальная игра проходила в Германии. Чемпионский титул в 3-й раз завоевала сборная Германии, обыгравшая в финале сборную Швеции со счётом 3-2.

Формат 
В отборочном раунде 29 команд были разделены на 8 групп (некоторые из 3-х, некоторые из 4-х команд) и победитель каждой группы квалифицировался в четвертьфинал соревнований. Тогда, и до финала, команды (4 пары) играли навылет (плей-офф) по 2 игры (на полях обеих сборных, т.е каждая из команд играла на своём (в своей стране) и чужом (в стране соперника) поле). В финале была только одна игра, её победитель был объявлен чемпионом.

Квалификация 
 См.: Чемпионат Европы по футболу среди женщин 1995 (отборочный турнир)

Результаты

Полуфинал

Первые матчи

Ответные матчи 

Германия выиграла по сумме 2 матчей 6:2.

Швеция выиграла по сумме 2 матчей 7:5.

Финал

Бомбардиры 
3 гола
  Lena Videkull

2 гола

  Karen Farley
  Heidi Mohr
  Биргит Принц

  Bettina Wiegmann
  Анн Кристин Орёнес

  Anneli Andelén
  Ulrika Kalte

1 гол

  Patricia Brocker
  Linda Medalen

  Kristin Sandberg
  Anita Waage

  Malin Andersson
  Helen Johansson

Автогол
  Louise Waller (в матче против Германии)

Примечания

Ссылки 
 Women’s Euro 1995 Результаты на оф. сайте UEFA
 Результаты на RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1995 год в женском футболе
Футбол